Geneseo kan syfta på:

 Geneseo, Illinois
 Geneseo, Kansas
 Geneseo, New York